Соревнования в тройном прыжке у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 1993 года прошли 16 августа.

Призёры

Финал

Ссылки 
 Результаты

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1993